Wilp ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Paul Wilp (1932–2005), deutscher Werbefachmann, Künstler, Fotograf und Kurzfilmregisseur
 Christian Wilp (* 1964), deutscher Fernseh-Journalist
 Josef Wilp (* 1938), deutscher Politiker

Wilp ist ebenfalls

 Wilp (Voorst), ein Ortsteil der Gemeinde Voorst, Provinz Gelderland, Niederlande